Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1973 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Billie Jean King und Betty Stöve. Das Finale bestritten Rosie Casals und Billie Jean King gegen Françoise Dürr und Betty Stöve, das Casals und King und in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1973